François-Joseph  (1726-1781), prince de Liechtenstein de 1772 à 1781 ;
 François-Joseph  (1830-1916), empereur d’Autriche de 1848 à  1916 et roi de Hongrie de 1867 à 1916